Амінов (), жіноча форма Амінова () — прізвище. Відомі носії:
 Амінов Міннетдин Гільметдинович — радянський військовик, Герой Радянського Союзу
 Амінов Юрій Ахметович — український математик

 Амінова Олена Анатоліївна — радянська та російська акторка

Див. також 
 Торстер Густав Аміноф — фінський мовознавець